Герб муниципального образования город Але́ксин Але́ксинского района и муниципального образования Але́ксинский район Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Герб утверждён Решением депутатов Алексинской Думы Тульской области № 1(9).26 15 марта 1999 года как герб муниципального образования «Город Алексин и Алексинский район». 

После муниципальной реформы, город Алексин и Алексинский район стали отдельными муниципальными образованиями.

29 июня 2006 года, решением Собрания депутатов муниципального образования город Алексин № 8(11).23, данный герб был утверждён гербом города Алексина с упоминанием в описании «…и Алексинского района».

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под регистрационным номером 446.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

За основу герба города Алексина и Алексинского района взят исторический герб города Алексина, утверждённый 8 марта 1778 года, подлинное описание которого гласит: «В червленом (красном) поле две златыя палицы Геркулесовы, накрест положенныя, толстыми концами вверх.»

Герб города Алексина имеется в списке гербов, сочинённых в начале XVIII века Герольдмейстерской конторой под руководством Франциска Санти (ЦГАДА, ф. 286, оп. 2, кн. 39).

Красный цвет символ мужества, самоотверженности, геройства, справедливой борьбы и жизни.

Золото — символ прочности, величия, богатства, интеллекта и великодушия.

История 
Герб Алексина был составлен товарищем (заместителем) герольдмейстера Ф. М. Санти в начале XVIII века.

По мнению местных краеведов, главные фигуры выбранные для герба Алексина Ф. Санти — палицы, олицетворяют героизм и мужество горожан, которые без воинской поддержки, в июле 1472 года сдерживали на протяжении двух дней превосходящие силы ордынского хана Ахмата, что дало возможность Ивану III вовремя собрать и выслать войска для защиты Москвы.

В 1778 году герольдмейстер князь М. М. Щербатов, с 1771 возглавлявший Герольдмейстерскую контору, представил герб Алексина на Высочайщее утверждение Екатерине II.

Исторический герб Алексина был Высочайше утверждён а императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Тульского наместничества (ПСЗ, 1778, Закон № 14717)

В 1863 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Алесина Тульской губернии (официально не утверждён):

«В червлёном щите 2 накрест положенные золотые палицы. В вольной части герб Тульской губернии. Щит увенчан серебряной стенчатой короной и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой».

В советский период исторический герб Алексина не использовался.

В постсоветский период был выпущен сувенирный значок с изображением геральдической эмблемы Алексина (официально не утверждена), на которой были изображены «алексинские палицы», флаг России, полушестерня, туристическая палатка, река, силуэт ели, колос и год основания города 1348.

15 марта 1999 года Решением депутатов Алексинской Думы Тульской области исторический герб Алексина был утверждён в качестве официального символа города и района.

После муниципальной реформы, город Алексин и Алексинский район стали отдельными муниципальными образованиями.

Символы города подтверждены Решением Собрания депутатов г. Алексин Алексинского района от 29 июня 2006 года № 8 (11).23 «Об утверждении Герба, Флага и Гимна города Алексина».

15 марта — объявлен Днём муниципального праздника в честь герба и флага Алексина и Алексинского района.

Реконструкция герба исторического герба Алексина была произведена при содействии «Союза геральдистов России». Авторская группа реконструкция герба: консультант К. Ф. Мочёнов, художник Р. И. Маланичев.

Интересные факты 
 Местные жители в шутку называют палицы в гербе Алексина - деревянные ложки.

См. также 
 Гербы районов Тульской области

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С. 190. ил.
 
 Рево О. Гербы городов Тульской губернии // Наука и жизнь. — 1980. — № 9.

Ссылки 
 Юбилей города Алексина. Видео

Гербы Тульской области
Алексин
Гербы с изображением палицы